Nordisk tidskrift kan syfta på:

 Nordisk tidskrift – tidskrift utgiven 1852–1853 av August Sohlman
 Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen – grundad 1914
 Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur – utgiven i Lund 1866–1870
 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri – utgiven sedan 1878 av Letterstedtska föreningen
 Nordisk Tidskrift för Fotografi – utgiven 1914–1965